Marajó pode se referir a:

 Chevrolet Marajó, automóvel produzido pela Chevrolet.

Brasil

Acidentes geográficos 
 Ilha de Marajó, ilha no Pará
 Arquipélago do Marajó, arquipélago dos estados do Pará e Amapá
 Baía do Marajó, reentrância litorânea no estado do Pará

Subdivisões 
 Marajó (Nova Aurora), distrito no Paraná
 Mesorregião do Marajó, mesorregião no Pará

Militar 
 NT Marajó (G-27), navio tanque da Marinha do Brasil